Miejscowości w USA:
 Eastman – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dodge
 Eastman – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Eastman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Eastman (ang. Eastman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster
 Eastman (ang. Eastman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford